Feraru ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Feraru (* 1947), deutscher Schriftsteller
 Samuel Feraru (* 1994), rumänischer Fußballspieler